Play Harder ist eine deutsche 30-Fuß-Regatta-Segelyacht und zugleich der erste Prototyp der Einheitsklasse (One Design) Dehler 30 od. Sie wurde 2019 zu Wasser gelassen und begründet zusammen mit ihrem Schwesterschiff Power Play als zweiter Prototyp das Startduo einer 30-Fuß-Offshore-Einheitsklasse in Deutschland ab 2020.

Einsatz 
Die Segelyacht bietet jungen Offshoreseglern die Möglichkeit, erste Erfahrungen bei Offshore-Regatten im Ostseeraum zu sammeln. So gab es im Jahre 2021 ein 4-köpfiges Frauenteam rund um Skipperin Lena Weißkichel, welches die Play Harder auf Platz 2 bei Rund Bornholm segelten. Max Gurgel segelte die Play Harder auf Platz 2 und auf Platz 1 bei der Silverruder 2021 und 2022. Bei der Baltic 500 im Jahr 2022 musste Luca Mayer die Regatta wegen eines gebrochenen Mastrutschers aufgeben.

Erfolge 
2020:

 3. Platz Silverrudder

2021:

 2. Platz Silverrudder
 2. Platz Rund Bornholm

2022:

 1. Platz Silbernes Band ORC III/IV (Kieler Woche)
 1. Platz Silverrudder
 3. Platz Dehler 30 od Baltic Championship

Weblinks 
 Link zur Website der Klassenvereinigung Dehler 30 od Klassenvereinigung Dehler 30 One Design

Einzelnachweise 

Segelyacht